La saison 1973 du Championnat du Danemark de football était la  du championnat de première division au Danemark. Les 12 meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'un poule unique où chaque formation rencontre tous ses adversaires deux fois, à domicile et à l'extérieur. Les deux derniers du classement sont relégués en fin de saison et remplacés par les deux premiers de deuxième division.

C'est le Hvidovre IF qui remporte la compétition en terminant en tête de la poule. C'est le  de champion du Danemark de l'histoire du club après celui remporté en 1966.

Les 12 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

 Le Randers FC se qualifie pour la Coupe des Coupes 1973-1974 après sa victoire en Coupe du Danemark et pour la Coupe UEFA 1974-1975 grâce à sa  obtenue en championnat.

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat du Danemark de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF
  Résultats complets : classement et tableau des scores

Championnat du Danemark de football
Danemark
1973 au Danemark